

Geografia

Francia 
 Orny – comune nel dipartimento della Mosella (Grand Est)

Svizzera 
 Orny – comune nel distretto di Morges (Canton Vaud)
 Punta d'Orny – montagna del Massiccio Dolent-Argentière-Trient nelle Alpi del Monte Bianco (Canton Vallese)